Francesco Vaccaro, artista, regista, fotografo italiano
Francesco Vaccaro, giurista, avvocato e politico italiano
Francesco Vaccaro, pittore italiano del Seicento
Francesco Vaccaro, pittore italiano dell'Ottocento